Мохамед Саад Марзук аль-Ромаихи (; родился 9 сентября 1990 года в Бахрейне) — бахрейнский футболист, нападающий. В настоящее время выступает за «Ист Риффу».

Карьера 
За свою карьеру выступал за такие клубы, как: «Бахрейн», «Ист Рифа», «Аль-Хидд», «Ар-Рифа». С начала 2018 года защищает цвета команды Манама из одноимённого города.

За сборную Бахрейна дебютировал 24 марта 2016 года в матче отбороного турнира к чемпионату мира 2018 против Йемена. В своём первом матче отличился голом в компенсированное время, установив окончательный счёт матча 3:0.

В 2019 году включён в состав сборной на кубок Азии в ОАЭ. Забил первый гол турнира в ворота хозяев. В 1/8 финале забил единственный год своей команды в ворота сборной Южной Кореи, однако в дополнительное время Бахрейн уступил.

Ссылки 
 
 

Футболисты Бахрейна
Игроки сборной Бахрейна по футболу
Игроки ФК «Бахрейн Риффа»
Игроки ФК «Манама Клаб»